Over the Limit — pay-per-view шоу, которое проводила федерация World Wrestling Entertainment. Впервые шоу появилось в 2010 году, заменив собой Judgment Day, которое проводилось в мае. В 2013 году WWE первоначально объявило, что PPV будет перемещено на октябрь, а после — что будет заменено новым PPV WWE Battleground. Шоу представляло два бренда WWE: Raw и SmackDown.

Даты и места проведения

См. также 
 Список pay-per-view шоу WWE

Примечания

Ссылки 
 Official Over the Limit website

WWE Over the Limit
Мероприятия, регулярно проводимые с 2010 года

